Ця стаття підсумовує світове виробництво сталі за країною.

У 2017 році загальне виробництво сталі становило 1691,2 млн тонн (Mt). Найбільшою країною-виробником сталі зараз є Китай, який обіймає 49.2% загального виробництва сталі в світі у 2017. У 2008, 2009 та 2015 роках виробництво скорочувалося у більшості країн-виробників, як результат глобальної рецесії. У 2010 та 2016 роках, воно знову почало зростати.

У 1 півріччі 2018 року світова виплавка сталі збільшилася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 4,6%, до 881,455 млн. тонн.

Перелік країн за виробництвом сталі
Це перелік країн за виробництвом сталі в 1967, 1980, 1990, 2000 та від 2007 до 2017, заснований на даних Світової металургійної асоціації. Перелічені всі країни з виробництвом понад 2 млн. тонн сталі на рік.

Експорт 
нетто: експорт - імпорт

Імпорт 
нетто: імпорт - експорт

Див. також 
 Сталь
 Чорна металургія

Зауваження

Примітки

Посилання 
 World Steel Association 
 American Iron and Steel Institute 

Сталь
Сталь